Platani (rivier), rivier op het Italiaanse eiland Sicilië
 Platani (Kos), plaats op het Griekse eiland Kos

Zie ook 
Platania (doorverwijspagina)